Ямщико́в (Ямщико́ва) — русская фамилия. Известные носители:

 
 Ямщиков, Алексей Михайлович (1918—1998) — генерал-полковник Советской армии, депутат Верховного Совета УССР 8-го созыва (1971—1975).
 Ямщиков, Валерий Сергеевич (1937—1996) — советский и российский учёный-горняк, специалист в области в области горной геофизики.
 Ямщиков, Владимир Александрович (род. 1950) — российский физик, специалист в области электрофизики член-корреспондент РАН (2016).
 Ямщиков, Савва Васильевич (1938—2009) — русский реставратор, историк искусства, публицист, журналист, теле- и радиоведущий.

 Ямщикова, Ольга Николаевна (1914—1982) — лётчик-истребитель, командир эскадрильи 586 ИАП. 
 Ямщикова, Маргарита Владимировна (псевдоним Ал. Алтаев; 1872—1959) — русская советская писательница, прозаик и публицист.